Слаг ом Норг () — шоссейная однодневная велогонка, с 2012 года проводящаяся в нидерландской провинции Дренте. Сначала входила в национальный календарь, в 2016 году получила от UCI категорию 1.2, а в 2017 году — 1.1.

Призёры

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Слаг ом Норг на FirstCycling 
 
 
 
 

Велогонки в Нидерландах
UCI Europe Tour